Lois Wilson – współzałożycielka grup samopomocowych Al-Anon dla rodzin i bliskich alkoholików
 Lois Wilson – amerykańska aktorka czasów kina niemego